Майкл Флінн — ім'я та прізвище наступних осіб:

 Майкл Френсіс Флінн (нар. 1947) — американський письменник і статистик
 Майкл Томас Флінн (нар. 1958) — американський політик і військовий, колишній радник президента США з національної безпеки
 Майкл Флінн (науковець) ( ) — комп'ютерний інженер, що запропонував класифікацію архітектур комп'ютерів

Сторінки-неоднозначності людських імен